Skygger kan henvise til

 Skygger (film fra 1953), en sovjetisk dramafilm
 Skygger (film fra 1959), en amerikansk dramafilm instrueret af John Cassavetes
 Skygger (film fra 1971), en dansk børnefilm

Se også 
 Skygger - når fortiden styrer nutiden, en dansk dokumentarfilm fra 2017